Zurolo (famiglia), detta anche Zurulo o Zuroli o Zullo o Zurolo d'Aprano o Apriano che fu ab antiquo uno dei principali feudi della casata. Antica e nobile famiglia napoletana, feudataria del Regno di Napoli, rinomata fin dal XIII secolo, che acquistò grande notorietà durante gli anni di regno (1343-1382) di Giovanna I d'Angiò.

Storia

Origini

X-XI secolo 
Diramazione della plurisecolare stirpe partenopea dei Piscicelli o Piscicello, di origine bizantina, appellata prima Ollopisce, ossia piccolo pesce che in epoca remota compariva sovente nello scudo e nel blasone (cfr. ichthys: antico simbolo cristiano a forma di pesce). Difatti le prime notizie storiche si attestano in Età bizantina nell'anno 977 con un Liodorus Piscicellus - Leodoro Piscicello che fu dapprima, valoroso milite delle schiere imperiali bizantine che in quel frangente difendevano le restanti province dell'Italia meridionale, poi generale bizantino nel Ducato di Napoli, già appartenente alla cavalleria imperiale di Basilio II Bulgaroctono. Sulle origini di questo virgulto bizantino, dal quale discende la famiglia, può egli essere ascritto all'etnia dei latini, ossia dei militi greci che all'epoca venivano in Italia su ordine imperiale e facevano parte della ristretta nobiltà di corte. 

XII secolo

Nella linea di parentela unilaterale, ossia i parenti che hanno avuto in comune sin dal XII secolo un solo ascendente - Liodorus Piscicellus, sono presenti Leonis Piscicellus  che fu cavaliere, nelle guerre contro i saraceni, al servizio di Ruggiero il Normanno nel 1063; Cesario Piscicellus che fu cavaliere, nelle guerre contro i musulmani, al servizio di detto sovrano nel 1063; Guidotus Zurulus che fu cavaliere cui prese parte nella prima spedizione navale genovese per l'Oriente nel 1097, durante la Crociata del 1096-99; Rolandus Zurulus che fu giudice imperiale nel 1163, e inoltre fu console, incaricato della reggenza, venne inviato in Francia anche per trattare affari coloniali e militari della Crociata del 1189-92.

Quest'antica casata, nel corso dei secoli, anche se risulta diversamente appellata (cfr. negli atti e documenti archivistici più risalenti, nelle annotazioni bibliografiche, nelle epigrafi monumentali e negli armoriali) appartiene allo stesso ceppo originario.

Genealogia

XIII-XIV secolo 
Dal XIV secolo invalse l'uso del doppio cognome, per il riordino dei seggi cittadini voluto dal re Roberto d'Angiò, tanto che l'intestata famiglia nell'aggregarsi al Sedile di Capuana (Seggio o Piazza: istituzione amministrativa dal XIII secolo nella città di Napoli) antepose al suo il cognome Piscicelli o Piscicello, così come era in uso dai raggruppamenti consortili delle famiglie del Basso Medioevo. Questa famiglia godette di nobiltà in Napoli (ai Seggi di Capuana e Nido), in Crema, in Bitonto e in Giovinazzo laddove fu ascritta a quel patriziato.

Aveva originaria dimora nel centro storico di Napoli, nell'antico quartiere Forcella, ove ancora oggi si può ammirare il palazzo di famiglia con portale (su Via dei Tribunali) in stile gotico, eretto tra il XIV e XV secolo, da cui prese nome il Vico, Vicoletto dei Zuroli, nei pressi della chiesa del Pio Monte della Misericordia. Il più antico capostipite documentato della casata è Enrico detto anche Arrigo (*1235 †1305), discendente del predetto Leodoro Piscicello, fu cavaliere, consigliere diplomatico e familiare di Carlo II d'Angiò (*1285 †1309), barone del Regno di Napoli e signore feudale di Aprano (antico villaggio medioevale, attualmente frazione di Casaluce), sposa Laudamia d'Aquino; Giovanni o Giovannello Piscicello detto Zurolo (*1256 †1320), figlio del precedente, consigliere e familiare di Carlo II d'Angiò, barone del Regno, conte di Lecce, viceré che governò il Principato Citra, già vicario di Gualtieri VI di Brienne, sposa Letizia Caracciolo; Berardo o Bernardo (+~1289/1330), figlio del precedente, patrizio napoletano, barone del Regno e signore feudale di Aprano, sposa Giovanna Caracciolo; Giovanni (*1315 †1381), sepolto nel Duomo di Napoli nella basilica di Santa Restituta, figlio del precedente, patrizio napoletano, signore del feudo di Angri e di altre Terre del Regno tra cui Sant'Angelo dei Lombardi, Aprano, Andretta, Fossacesia, San Marzano sul Sarno, Startia o Della Startia  (antico possedimento terriero e frazione poi della vecchia Montoro Superiore attuale Montoro), Campomarano (l'antico nome di Civitacampomarano) e Torricella, sposa (2°) Beatrice Pontiaco della Terra d'Otranto, signora dei feudi di Salice Salentino e Guagnano. Dei fratelli di quest'ultimo Giovanni si ha memoria di Nicola Antonio (†1388), patrizio napoletano, signore di Fossacesia, sposa Gaspara Spinelli,, Giacomo Pietro (†1391), signore feudale di Montefalcone nel Sannio, Martuccio detto anche Martusciello castellano del castello aragonese di Reggio Calabria nel 1392, e Marino patrizio napoletano (patrizio).

XV secolo
Arrigo o Enrico (†1407), signore feudale di San Silvestro (antico borgo medioevale non più esistente allora situato nei pressi di Giovinazzo), Claruncolo (antico borgo medioevale non più esistente vicino a Lecce) e castellano del palazzo de' Mori di Otranto, barone di Montefalcone nel Sannio, Montemiletto, Cellamare (anche castellano del castello baronale cellamarese) e Pressano, Ligorio siniscalco del Regno, Bernardo (†1415), I conte di Montoro, I conte di Nusco, già logoteta e gran protonotario apostolico del Regno, sposa Antonella Caracciolo, da cui Giovanni, (*1382 †1440), conte, signore feudale di Angri e Roccapiemonte, che difese strenuamente la Terra d'Angri nel 1421 dalle soldatesche di Braccio da Montone (condottiero italiano meglio conosciuto come Braccioforte da Montone), fondatore del convento e chiesa della Ss. Annunziata di Angri, nel 1436, sposa Dalfina Caracciolo, da cui Antonella che successivamente sposa nel 1449 Francesco Caracciolo detto Petricone, Francesco (†1449), fratello del predetto Giovanni, II conte di Montoro e Nocera dei Pagani, signore feudale di Solofra, San Marzano sul Sarno e di altre Terre, già gran protonotario, sposa Margherita Sanseverino, Salvatore detto Rossillo III conte di Nusco, signore feudale di Bagnoli e Cassano Irpino, già gran siniscalco, sposa Mariella Caracciolo del Sole, Salvatore (*1349 †1404), I conte di Sant'Angelo dei Lombardi e di Potenza, già milite regio di Ladislao I e gran siniscalco, sposa Margherita d'Eboli. Dei vari esponenti illustri della famiglia, per cariche, feudi, privilegi ed onori ricevuti si ha memoria di: Giovanni o Giovannello (*1370 †1424), figlio del predetto Salvatore, II conte di Sant'Angelo dei Lombardi e Potenza, infeudato (vedasi l'omaggio feudale) nel 1413 dal re Ladislao I e successivo suo consigliere, già capitano che fra l'altro prese parte alla liberazione della città dell'Aquila assediata dalle soldatesche di Braccio da Montone, sposa Elisabetta Taurisano figlia del signore feudale di Toritto, Ugo detto Ugolotto e di una nobildonna di casa Spinelli); Giacomo (†1453), altro figlio del precitato Salvatore, signore feudale di Casalaspro (antico borgo medioevale angioino della contea di Muro Lucano; il borgo venne abbandonato definitivamente dopo il sisma del 1454, i pochi rifugiati si diressero a Pietragalla), castellano del castello normanno di Ariano Irpino e camerario di Giovanna II d'Angiò (*1414 †1435), sposa Francesca Brancaccio, da cui ebbe: Caterina, Beatrice, Pietro, Ettore e Francesco (†1480), barone di Oppido Lucano e signore feudale di Pietragalla e Casalaspro, fondatore del convento e chiesa di Sant'Antonio in Oppido Lucano, sposa Cassandra Caracciolo, valoroso capitano che difese la Terra d'Otranto dall'assedio turco nel 1480. Enrico o Arrigo, (*1410 †1478), figlio del precedente Giovanni, patrizio nap., signore feudale di Moliterno e Montefalcone, sposa Brigida Miroballo figlia del principe di Lettere Giovanni e di Costanza Abbate.

XVI secolo
Dal matrimonio di Enrico Zurolo e Brigida Miroballo nacque Francesco (*1447 †1505), nobile, valoroso capitano, giudice della Disfida di Barletta del 13 febbraio 1503, sepolto nella cattedrale di Giovinazzo, nel sepolcreto di messer Angelo de Ritiis o Ricci, padre della moglie, sposa la nobildonna giovinazzese Geronima de Ritiis, da cui Enrico (*1479 †1542), nobile, cavaliere, sepolto nella cattedrale di Giovinazzo, sposa Giovannella Vulpano; Nicola Antonio (*1490 †1550), nobile, sposa una nobildonna di casa Mansola (borgo medioevale poi inglobato in quello di San Silvestro delle Arcelle); Bartolomeo Pietro detto Pietro, fratello del predetto Francesco, nobile, capitano, già condottiero di gente d'armi, sindaco dei nobili di Giovinazzo nel 1499, sposa la nobildonna giovinazzese Romana Turcolo. Lorenzo detto Renzo (†1512) sepolto in Giovinazzo, fratello del precedente, nobile, luogotenente al servizio di don Innico Lopez, capitano a guerra (capitano di truppe chiamato solo in caso di guerra) per il Sedile di Capuana, sposa la nobildonna giovinazzese Giacoma Orsini dei conti di Pacentro; Giacomo, (*1485 †1539), figlio del suddetto Francesco, nobile, patrizio napoletano, già capitano di fanti (o di fanteria) e protontino (carica sostituente quella del grado di ammiraglio in Età angioina e aragonese nel Regno di Napoli; in origine, sostituente altresì la carica normanna di ammiraglio) di Giovinazzo, sposa la nobildonna giovinazzese Francesca de Planca, figlia di Leone che fra l'altro occupò in Giovinazzo la predetta regia carica di protontino, da cui Francesco Geronimo detto Francesco, (*1523 †1575), nobile, capitano di fanti in Terra d'Otranto, procuratore e protettore (alto consigliere), in Giovinazzo, del monastero benedettino con annessa chiesa di San Giovanni Battista, sposa la nobildonna giovinazzese Lucrezia Morola, figlia di Giovanni Battista; Geronimo (*1533), diacono del vicario foraneo (che è fuori dalla città) di Giovinazzo; Nicola Antonio detto Colantonio, (*1535 †1587), nobile, patrizio di Giovinazzo, dottore in utroque iure in Giovinazzo, sposa la nobildonna giovinazzese Minerva Morola, figlia di Giacomo e Maria Labini, da cui Giovanni Giacomo (*1569), nobile di Giovinazzo, Francesco (*1571, v. infra), Giulia (*1575), madre badessa del Monastero delle benedettine in Giovinazzo, e Beatrice (*1577).

XVII-XVIII secolo
Francesco Zurolo detto anche Capece Zurolo (*1571 ca. †1628), figlio del predetto Colantonio, sepolto in Giovinazzo, nobile, patrizio napoletano, preposito (dignitario) di Giovinazzo cui riuscì a riaggregare, grazie anche all'aiuto del proprio genitore Colantonio, la sua famiglia all'antescritto Sedile di Capuana, per diritto di successione (in linea paterna, ai cugini), tanto che antepose, anche se per un breve periodo, al suo il cognome Capece donde la reintegra in detto patriziato avvenuta nel 1589, sposa la nobildonna giovinazzese donna Lucrezia Chiurlia, figlia di don Simone e donna Olimpia Passeri; Giovanni Battista Maria nato in Giovinazzo nel1549 e morì a Castellammare di Stabia nel 1590) ove sepolto nella cattedrale di Santissima Maria Assunta e San Catello, figlio dei predetti don Francesco e donna Lucrezia Morola, nobile, patrizio di Giovinazzo e signore di Larino ove possedeva beni stabili, sposa l'honorabilis (onorevole) donna Elisabetta Donnarumma, figlia di don Giovanni Battista, signora delle Franche (frazione di Pimonte), da cui Lucrezia (*1570), Nicola o Niccolò (*1572), Pasquale (*1574), Andrea Giovanni (*1585), Giovanni detto Giovannello (*1588) e Agostino (*1576), confratello e benefattore della confraternita del Ss. Corpo di Cristo (cui di poco, si aggregò alla confraternita di Santa Maria del soccorso e della Beata Vergine e San Nicola al Molo nel 1746, riedificando la cappella dei marinai nella chiesa di Santa Croce sotto la protezione di San Vincenzo Ferreri e Sant’Ireneo di Lione)  in Castellammare di Stabia ove sposa nella predetta cattedrale (2°) nel 1608 Maria Dianora detta Dianora Donnarumma (*1590 †1639), figlia di don Giuseppe e donna Adriana Cuomo, da cui discende il ramo principale documentato della casata attualmente rappresentato dall'avv. dott. Gennaro Zurolo (*1959, v. infra), figlio di don Carmine (*1929 †2000) e donna Rita Tavella (*1934 †1984), sposa (2°), in Castellammare di Stabia, la dr.ssa Maria Giovanna Apuzzo (*1962), da cui Enrico (*2009). Giacomo Carlo (*1601 †1656), sepolto in Napoli, nella chiesa di Santa Caterina a Formiello, figlio dei precedenti Francesco e Lucrezia Chiurlia, dottore in utroque iure, sposa la nobildonna giovinazzese donna Antonia Chiurlia, figlia di don Arturo e donna Camilla Pascale, da cui Francesco (*1626), sindaco di Giovinazzo nel 1685, Lucrezia Maria (*1627) che sposa don Alfonso Giravola, Giuseppe Antonio (*1629) da cui discende il ramo documentato di Baranello del ministro del Regno delle Due Sicilie il conte Giuseppe nato (*1757 †1828) in Baranello, Giovanni Lorenzo (*1634) sposa nel 1673 (2°) una nobildonna, patrizia di Sorrento, la duchessa Anna Maria Anfora, Giovanni (*1602 †1673), figlio dei precedenti Francesco e Lucrezia Chiurlia, nobile, cavaliere gerosolimitano - Fra' Giovanni, ricevuto nell'Ordine nel 1613, occupò le alte cariche di balì e di ammiraglio della religione gerosolimitana (S.M.O.M. - Sovrano Militare Ordine di Malta) nel 1670-1671.

Chiese, conventi e monasteri patrocinati dagli Zurolo 

 Cappella di famiglia nella basilica di Santa Restituta nel Duomo di Napoli.   
 Chiesa della SS. Annunziata in Angri, con annesso ex monastero dei padri domenicani, fondato da Giovanni Zurolo (1382 -1440), conte, signore feudale della Terra d'Angri, Roccapiemonte e altre Terre del Regno.
 Chiesa della Madonna del Carmine in Pagani, già Ss. Annunziata vulgo l'Annunziatella, con annesso ex convento dei padri carmelitani.
 Cappella di Santa Margherita nel rione Mercatello in Montoro, che oggi più non esiste.
 Convento dei frati minori con annessa chiesa di Santa Maria del Gesù, vulgo di Sant'Antonio, in Oppido Lucano, fondato da Francesco Zurolo (†1480), barone di Oppido Lucano e signore feudale di Pietragalla e Casalaspro.

Signori feudali 
In ordine cronologico:
 Enrico Zurolo o Arrigo, discendente di Leodoro o Liodorus, signore feudale di Aprano;
 Berardo o Bernardo Zurolo, signore feudale di Aprano;
 Giovanni Zurolo, signore feudale della Terra d'Angri, Sant'Angelo dei Lombardi, Aprano, Andretta, Fossacesia o Fossacieca, San Marzano Sul Sarno, Startia o della Startia, Civitacampomarano e Torricella;
 Nicola Antonio Zurolo, signore feudale di Fossacieca;
 Arrigo o Enrico Zurolo, signore feudale di San Silvestro e Claruncolo;
 Giovanni Zurolo, signore feudale della Terra d'Angri, Roccapiemonte e di altre Terre del Regno;
 Francesco Zurolo, fratello del precitato Giovanni, signore feudale di Solofra, San Marzano sul Sarno e di altre Terre del Regno;
 Salvatore Zurolo detto Rossillo, signore feudale di Bagnoli e di Cassano Irpino;
 Giovanni Zurolo, infeudato da Ladislao nel 1413.

Descrizione araldica del blasone

Blasone 
Descrizione araldica del blasone: di rosso, alla banda cuneata d’oro e d’azzurro.

Motto 
Il motto: semper oriatur (dal lat., sorgere sempre), tratto dall’importanza acquisita nel corso dei secoli da taluni esponenti più rappresentativi della casata nella cavalleria medievale.

La casata 
Tra gli esponenti di questa casata si annoverano:

 Giovanni, conte, signore feudale di Angri nel XIV secolo e di altre Terre del Regno, tra cui Sant'Angelo, Aprano, Andretta, Fossacesia, San Marzano sul Sarno, Della Startia, Civitacampomarano e Torricella; morì in Napoli (†1381) ove fu sepolto nel Duomo di Napoli, navata sinistra, nella cappella di famiglia in Santa Restituta.
 Giovanni, conte, signore feudale che difese strenuamente la Terra d'Angri, durante l'assedio del 1421 dalle soldatesche di Braccio da Montone al comando di Alfonso V d'Aragona, nonché fondatore (A.D. XXVI Luglio 1436) del convento e chiesa della SS. Annunziata di Angri.
 Francesco, barone di Oppido e signore feudale di Pietragalla e Casalaspro, capitano di fanti che difese valorosamente Otranto, durante l'assedio del 1480 dei turchi al comando del gran visir Agomat Pascià, nonché fondatore (A.D. MCCCCLXXXII) del convento e chiesa di Santa Maria del Gesù vulgo di Sant'Antonio in Oppido Lucano.
 Francesco, nobile, giudice degli Italiani nella Disfida di Barletta, scontro tenutosi il 13 febbraio 1503, tra soldati italiani e soldati francesi.
 Giovanni Battista Maria, nobile, signore di Larino, patrizio di Giovinazzo nel XVI secolo, capostipite del ramo principale documentato di Castellammare di Stabia (Napoli).
 Giovanni, nobile, cavaliere gerosolimitano, ricevuto nell'Ordine dei Cavalieri di Malta (S.M.O.M.) il 26 maggio 1613, occupò le alte cariche di balì e di ammiraglio della Religione Gerosolimitana negli anni 1670-1671.
 Giuseppe, conte, ministro del Regno delle Due Sicilie (Baranello, 1757; Napoli, 1828).

Ordini e onorificenze 
Vestì l'abito della Pia Istituzione gerosolimitana o gerosolomitana del Sovrano Militare Ordine di Malta, ascritta nei ruoli dell'Ordine - S.M.O.M.

Dediche 

 Vico e, Vicoletto dei Zuroli, in Napoli, da cui prende nome dal palazzo, del XIV secolo con portale d'ingresso principale in stile gotico su Via dei Tribunali (l'altro portale d'ingresso, invece, più piccolo munito di scala in piperno sull'omografo Vico), della famiglia Zurolo, situato nel centro storico di Napoli, nel quartiere Forcella, nei pressi della chiesa del Pio Monte della Misericordia.

Note

Bibliografia

Fonti storiche

Fonti archivistiche 
 ARCHIVIO BADIA CAVA DE’ TIRRENI, Manoscritto, Liber familiarum Abazia Cavensis, n.232, p./f.481r.: Zurulo.
 ARCHIVIO CURIA GENERALIZIA DOMENICANA SANTA SABINA ROMA, Serie XIV, libro A, parte seconda, anno 1436, ff.306r.-313r.: Fondatione del Conv.to della SS.ma Ann.ta d’Angri dell’Ord.ne de’ Pred.ri fatta senza nessun peso dal q.m Ill.mo Sig.re di T.ra di Angri D. Giovanni Zurolo addì 26 di Luglio 1436.
 ARCHIVIO NAZIONALE MALTA, Manoscritto, AOM 4190, anno 1613, doc. I-XLVII, ff.31r.-85r.: Joannis Zurolo de Neap. Russillo [Salvatore] Zurulo … Bernardo Zurolo.
 ARCHIVIO SANT’ANNA NOCERA, Platea <Reassunto delle Bolle Pontificie, Diplomi Reali e Istromenti Antichi>, anno 1428, p./f. 17v.: La Regina Giovanna II con questo Diploma diretto a Giovanni Zurolo utile Sig.re della Terra d’Angri.
 BIBLIOTECA NAZIONALE NAPOLI, Manoscritto a stampa, Della famiglia Capece, Napoli 1603, p./f.113r.: Giovanni.
 ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, ARCHIVI MONUMENTA, Napoli 1845, vol. I, pp. 63, 64 e 65: Ecclesiam sub titulo s. euphemiæ in ea neaploitanæ urbis quæ vulgo Zurolo. Archivi notarili, notai del XVI secolo.
 I REGISTRI DELLA CANCELLERIA ANGIOINA <Ricostruiti da Riccardo Filangieri, con la collaborazione degli archivisti napoletani>, Napoli 1949-1982, voll. I-XXXIV.
 ARCHIVIO CAPITOLO CATTEDRALE GIOVINAZZO, Libro I dei Battesimi, fol.38v., atto di battesimo del 19 ottobre 1523: Francesco Geronimo Zurolo … figlio del Nobile Giacomo Zurolo; cfr. in calce all’atto di Battesimo, l’arma gentilizia della casata Zurolo.
 COMUNE ANGRI, Regolamento-Disciplinare per le parate medievali e le rievocazioni storiche, degli eventi del 1421-25 e del 1428-36, denominate Palio Storico Città di Angri «a cura della Commissione Tecnica», Angri 2016, pp. 59 e ss.: il conte Giovanni Zurolo della Terra d’Angri … anno 1421 … il Signore feudale Giovanni Zurolo … arma gentilizia della famiglia Zurolo … utile Signore della Terra d’Angri, fondatore del convento e chiesa della SS. Annunziata il 26 di Luglio 1436; cfr. Deliberazione Consiglio Comunale n. 30 del 23 marzo 2016, avente ad oggetto l’approvazione del predetto Disciplinare per le parate medievali e le rievocazioni storiche, degli eventi del 1421-25 e del 1428-36, denominate “Palio Storico Città di Angri” cui precedentemente istituzionalizzato, in virtù di modifica statutaria, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 69 del 17 dicembre 2015.
 ARCHIVIO PARROCCHIA CATTEDRALE CASTELLAMMARE DI STABIA.
 ARCHIVIO STORICO COMUNALE CASTELLAMMARE DI STABIA.
 ANNUARIO DELLA NOBILTA' ITALIANA, ed. XXXII, parte IV, p. 2337.

Voci correlate 

 Angri
 Baranello
 Castellammare di Stabia
 Giovinazzo
 Montoro
 Napoli
 Nocera dei Pagani
 Solofra

Altri progetti

Collegamenti esterni 

 

Famiglie campane
Piscicelli
Zurolo